Foundation – album dei Brand Nubian del 1998
Foundation – album di Doc Watson del 2000 
Foundation – album dei M.O.P. del 2009
Foundation – sistema di comunicazione seriale usato nell'automazione industriale
 Foundation – serie televisiva del 2021
 Foundation – in informatica, un framework con classi, protocolli e tipi di dati.

Pagine correlate 
The Foundation